Henri Ernest Baillon est un botaniste et un médecin français, né le  à Calais et mort le  à Paris.

Éléments biographiques 
Il obtient son diplôme de docteur en médecine à Paris et y enseigne l’histoire naturelle médicale à l’université à partir de 1863. Il devient, plus tard, professeur d’hygiène et d’histoire naturelle à l’École centrale des arts et manufactures.

Il est fait membre de la Légion d'honneur en 1867, membre de la Société botanique de France depuis son origine en 1854, membre de la Royal Society le  et membre de l'Académie roumaine.

Principales publications 
 Étude générale du groupe des Euphorbiacées (1858)
 Monographie des Buxacées et des Stylocérée (1859)
 Recherches organogéniques sur la fleur femelle des Conifères (1860)
 Recherches sur l’organisation, le développement et l’anatomie des Caprifoliacées (1864)
 Adansonia, recueil périodique d’observations botaniques (dix volumes, 1866-1870)
 Histoire des plantes (treize volumes, 1867-1895)
 Dictionnaire de botanique (quatre volumes, 1876-1892)
 Histoire naturelle des plantes de Madagascar (trois volumes)
 Traité de botanique médicale phanérogamique (1883-1884).

Notes et références

Liens externes 

 Base Léonore

Enseignant à l'École centrale Paris
Botaniste du XIXe siècle
Botaniste français du XIXe siècle
Médecin français du XIXe siècle
Membre de la Société botanique de France
Membre étranger de la Royal Society
Membre étranger de l'Académie roumaine
Officier de la Légion d'honneur
Naissance en novembre 1827
Naissance à Calais
Décès en juillet 1895
Décès dans le 5e arrondissement de Paris
Décès à 67 ans